HMS Faulknor har tre fartyg döpts till i Royal Navy efter medlemmar i familjen Faulknor, som inkluderade flera framstående sjöofficerare:

, var en jagare av Faulknor-klass som beslagtogs från chilenska flottan och sjösattes 1914. Hon återvände till Chile 1920 och togs i tjänst som Almirante Riveros av Almirante Lynch-klass.
, var en flodkanonbåt, tidigare den civila skeppet Po-on, köpt 1925 och såld 1928.
, var en jagare av F-klass sjösatt 1933 och skrotad 1946.